McKinnie ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonzo McKinnie (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bryant McKinnie (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Burt McKinnie (1879–1946), US-amerikanischer Golfer
 Eric McKinnie (* 1952), US-amerikanischer Sänger
 Miriam McKinnie (1906–1987), US-amerikanische Künstlerin